Beachlands bezeichnet mehrere Orte
 Beachlands (Western Australia) in Australien
 Beachlands (Neuseeland), Vorort von Manukau City
 Beachlands (East Sussex) in der englischen Grafschaft East Sussex
 Beachlands (Hampshire), auf Hayling Island in Hampshire